Pape N’Diaye oder Pape Ndiaye ist der Name folgender Personen:

* Pape N’Diaye (Tänzer) (eigentlich Alioune N’Diaye), senegalesischer Tänzer und Musiker 
 Pape-Alioune Ndiaye (* 1998), senegalesischer Fußballspieler
 Pape Amadou N’Diaye (* 1977), senegalesischer Fußballspieler
 Pape Seydou N’Diaye (* 1993), senegalesischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Papa Ndiaye